V Ostravě se nachází několik orlojů:
 Pohádkový orloj v Ostravě
 Pokojový orloj Jana Maška

Orloje v Česku